Lechleiter ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Lechleiter (1982–2018), deutscher Mathematiker
 Georg Lechleiter (1885–1942), Vorsitzender der kommunistischen Fraktion im Landtag der Republik Baden und Kopf einer Widerstandsgruppe
 Lothar Lechleiter (* 1942), Musiker „Black“ im Duo Schobert und Black
 Robert Lechleiter (* 1980), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Lechleitner